Les guerres russo-ukrainiennes sont les conflits armés entre des États ou mouvements nationaux ukrainiens d'une part, et des États russes d'autre part, qui se sont déroulés par intermittence au cours des derniers siècles. La dernière guerre russo-ukrainienne a commencé en 2014 et se poursuit à ce jour.

Pour la partie ukrainienne, la plupart des guerres visaient à établir ou défendre l'indépendance, pour la partie russe, à placer ce territoire sous son contrôle.

Chronologie des guerres russo-ukrainiennes

Combats entre Russie et Cosaques 
 1610 : lors de la guerre polono-russe (1609-1618), des cosaques font partie des troupes de Hetman Żółkiewski qui prennent Moscou.
1633 : pendant la guerre de Smolensk, des troupes cosaques de Timothée Orendarenko accompagnent l'armée polonaise à Smolensk.
1658-1662 : au sein de la guerre russo-polonaise (1654-1667), combats entre l'État cosaque de l'Hetman Ivan Vyhovsky et l'armée russe du prince Troubetskoï (Bataille de Konotop) puis de nouveau sous Iouri Khmelnytsky, à la suite de la bataille de Tchoudniv, avant qu'il soit finalement battu en 1662.
1672 : expédition du prince russe Grigory Romodanovsky (en) en soutien au chef cosaque Ivan Samoylovych (en) contre Petro Dorochenko, aboutissant au siège de Tchyhyryne et à l'abdication de Dorochenko.

 1708-1709 : durant la grande guerre du Nord (1700-1721), alliance d'Ivan Mazepa avec Charles XII de Suède, qui se termine à la bataille de Poltava.

 1768 : soulèvement des Haïdamaks (Koliivshchyna (en)) réprimé par les Russes et les Polonais.

République populaire ukrainienne 
 1917-1921 : guerre d'indépendance ukrainienne, confrontation multipartite entre l'Armée populaire ukrainienne, les Armées blanches et l'Armée rouge (guerre soviéto-ukrainienne).
 l'invasion soviétique de l'Ukraine, janvier à juin 1919.
 la première campagne d'hiver, décembre 1919 à mai 1920.
 l'opération Kiev, avril à juin 1920.
 la seconde campagne d'hiver, octobre à novembre 1921.

Ukraine indépendante (après 1991) 
 Conflit russo-ukrainien (depuis 2014) : l'intervention militaire de la fédération de Russie en Ukraine
 Guerre dans l'est de l'Ukraine
 Cyberguerre russo-ukrainienne
 Invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022

Notes et références

Bibliographie 
 Brekhunenko V., Kovalchuk V., Kovalchuk M., Kornienko V. Invasion « fraternelle ». Les guerres de la Russie contre l'Ukraine des XII-XXI siècles. / sous la direction générale de V. Brehunenko. NAS d'Ukraine. Institut d'archéographie ukrainienne et d'études des sources nommé d'après M. S. Hrouchevski . -K., 2016. - 248 p. ISBN 978-966-02-7743-4

Relations entre la Russie et l'Ukraine
Guerre d'indépendance
Guerre impliquant la Russie
Guerre impliquant l'Ukraine